Helgøya ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Helgøya (Karlsøy), Insel in der Kommune Karlsøy in der norwegischen Provinz Troms og Finnmark
 Helgøya (Kinn), Insel in der Kommune Kinn in der norwegischen Provinz Vestland
 Helgøya (Kristiansand), Insel in der Kommune Kristiansand in der norwegischen Provinz Agder
 Helgøya (Mjøsa), Insel im See Mjøsa in der Kommune Ringsaker in der norwegischen Provinz (Fylke) Innlandet
 Helgøya (Nord-Fron), Insel in der Kommune Nord-Fron in der norwegischen Provinz Innlandet